Gerle János (1947–2012) építész, építészettörténész
 Gerle János (1947–) fogorvos